The Wall (album), een album van Pink Floyd
 Pink Floyd: The Wall, een film uit 1982, gemaakt naar dit album
 The Wall (1982), een film uit 1982
 The Wall (1998), een film uit 1998
 The Wall (2017), een film uit 2017
 The Wall (winkelcentrum), een winkelcentrum langs de A2 in Utrecht Leidsche Rijn
 The Wall (Kansas), een nummer op het album Leftoverture van Kansas